French Community Championships 2002 – tenisowy turniej WTA z cyklu Belgian Open rozgrywany w dniach 8–14 lipca 2002 roku w Brukseli na kortach ziemnych o puli nagród 140 000 dolarów amerykańskich.

Tytułu miała bronić Iroda Toʻlaganova, która jednak nie wystartowała w turnieju. W finale rozstawiona z numerem pierwszym Hiszpanka Arantxa Sánchez Vicario nieoczekiwanie przegrała ze sklasyfikowaną wówczas na 119 miejscu w rankingu WTA, zdobywczynią dzikiej karty do turnieju, Szwajcarką Myriam Casanova. Był to dla niej pierwszy i jedyny tytuł WTA w karierze.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka singla i debla

2002 w tenisie ziemnym
2002
2002 w Belgii